Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2012 war die 24. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 14. bis 22. Juli 2012 im Tian Tian Snooker Club in der ostchinesischen Millionenstadt Wuxi statt.

Weltmeister wurde der Chinese Lü Haotian, der im Finale seinen Landsmann Zhu Yinghui mit 9:6 schlug. Lü qualifiziert sich damit auch für die Main-Tour-Saisons 2013/14 und 2014/15.

Modus 
60 Nachwuchsspieler nahmen an der Weltmeisterschaft teil, die auf 8 Gruppen mit 7 bzw. 8 Spieler verteilt wurden. Im Round-Robin-Modus (Jeder gegen Jeden) spielten sie die Gruppenplatzierungen aus und die ersten 4 jeder Gruppe kamen weiter ins Hauptturnier. Dort wurde dann im Ausscheidungsmodus der U21-Weltmeister ermittelt.

Top 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Wuxi